El término reforma hace referencia a varios artículos:

Definición
Reforma generalmente se refiere a la puesta a punto de un nuevo sistema o un nuevo enfoque, o a quitar inconvenientes a algo sin cambiar el sistema entero o la operativa de base o los elementos principales.

Arquitectura 
 Reforma (construcción), reconstrucción o remodelación de un edificio o de una estructura, que necesita reparaciones por estar en situación ruinosa, o para adaptarse a un nuevo destino, o para sustituir cerramientos o algún otro tipo de elementos, etc.

Derecho 
 Reforma constitucional, modificación de la Constitución de un Estado.
 Reforma constitucional argentina de 1957, derogación de la reforma de la Constitución de 1949 e inclusión del artículo 14bis de Derechos del Trabajador.
 Reforma constitucional argentina de 1994, importante reforma realizada en Santa Fe y Paraná.
 Proyecto de reforma constitucional de 2007 en Venezuela, propuesta de reforma de 69 artículos. Véase Referéndum constitucional de Venezuela de 2007.

Economía 
 Reforma agraria, conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas cuyo fin es modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra.

Educación 

 Reforma pedagógica o reforma educativa; movimiento pedagógico progresista surgido a fines del siglo XIX, crítico de la educación tradicional, y que promueve un modelo práctico, participativo y motivador. Véase Pedagogía progresista
 Reforma universitaria, serie de movimientos político-culturales o de políticas públicas cuya finalidad es la reforma de las estructuras, contenidos y fines de la universidad.
 Reforma Universitaria de 1918, movimiento latinoamericano de democratización de la educación iniciado en Córdoba (Argentina) en 1918.
 Reforma universitaria en Bolivia, movimiento iniciado en 1928 que otorgó autonomía a las universidades bolivianas.
 Reforma Vareliana, de la enseñanza primaria realizada por José Pedro Varela en 1876 en Uruguay.
 Reforma (agrupación universitaria), en la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Historia

Antigua Roma 

 Reformas de los Gracos (133 a. C.-121 a. C.), periodo que se extiende desde el año 133 a. C. hasta el 121 a. C, protagonizado por los hermanos Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco.
 Reformas de Mario, grupo de reformas en el ejército de Roma iniciadas en el año 107 a. C. por Cayo Mario.

Movimientos religiosos 
 Reforma protestante, movimiento religioso cristiano en la Europa del siglo XVI que dio origen a las iglesias protestantes.
 Día de la Reforma, festividad que se celebra en las iglesias luteranas en conmemoración de la reforma protestante.
 Reforma anglicana, eventos dentro de la Reforma protestante que separaron la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia católica.
 Contrarreforma o reforma católica; respuesta de la Iglesia católica a la Reforma protestante.
 Reforma gregoriana, cambios en la Iglesia Católica en el  llevados a cabo por Gregorio VII, quien aseguró que la autoría de los mismos pertenecía al papa Gregorio I.
 Reforma cisneriana o reforma de Cisneros; conjunto de reformas que acometió el Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros en España en el .
 Reforma cluniacense, propuesta por la abadía de Cluny en el .
 Reforma cisterciense, cambios en la vida monástica propuestos por la Orden del Císter en el .

México 

 La Guerra de Reforma (1857-1861), conflicto armado.
 La Ley para la Reforma del Estado, ley mexicana de 1977.
 Las Leyes de Reforma, conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1863, durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez.
 La Reforma política de 1977, cambios legales promovidos por Jesús Reyes Heroles a través de los cuales comenzó el proceso de transición democrática en el país, de un esquema de partido hegemónico a un modelo de pluripartidismo efectivo.

España 
 Reforma o ruptura, debate que se presentó durante la Transición española (años 1970) para la salida de la dictadura de Franco

Lugares en México 
 Reforma (Chiapas), localidad del estado de Chiapas.
 Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes y emblemáticas de la Ciudad de México.
 Monumentos de Paseo de la Reforma, lista de monumentos ubicados en esa avenida de la Ciudad de México.

Edificios en Ciudad de México 
 Edificio Reforma 265
 Reforma 222, grupo de tres torres 
 Reforma 222 Centro Financiero, torre del complejo 'Reforma 222'
 Puerta Reforma, rascacielos
 Torre Punta Reforma, rascacielos
 Torre Reforma, rascacielos
 Torre Reforma Latino, rascacielos

Publicaciones 
 Reforma (periódico), diario de la Ciudad de México.

Además 
 La Reforma

Enlaces externos